Виктор Михельсон:
 Михельсон, Виктор Аркадьевич (1930—2009) — советский анестезиолог, доктор медицинских наук, академик РАМН, основоположник детской анестезиологии в СССР.
 Михельсон, Виктор Зельманович (1916—1987) — организатор производства в области трубопроводного транспорта нефти и газа.
 Михельсон, Виктор Михайлович (род. 1935) — российский цитолог, доктор биологических наук.